Galahad — английская нео-прогрессив рок-группа.

История группы

Состав группы 
 Рой Кейворт: гитара
 Дин Бейкер: клавишные
 Ли Абрахам: бас, вокал
 Спенсер Лакманн: ударные
 Стюарт Никольсон: вокал

Дискография

Магнитоальбомы 
 One Knight at Mr. Cs (1987)
 In a Moment of Madness: May 1989
 Otherworldly Pleasures (промо-запись, 1991)
 Other Crimes and Misdemeanours (1992)
 Suffering in Silence (промо-запись, 1992)
 Galahad’s Christmas Lecture (1993)
 In a Moment of Complete Madness (польская версия, 1993)
 Nothing Is Written (польская версия, 1993)
 Other Crimes & Misdemeanours II (1995)
 Not All There (польская версия, 1995)
 Sleepers (польская версия, 1995)
 Studio 95 Demo (демо-запись, 1995)
 Classic Rock Live (польская версия, 1996)
 Following Ghosts (польская версия, 1998)

Студийные альбомы 
 Nothing Is Written (1991)
 In a Moment of Complete Madness (1993)
 Sleepers (1995)
 Following Ghosts (1998)
 Year Zero (2002)
 Empires Never Last (2007)
 Battle Scars (2012)
 Beyond the Realms of Euphoria (2012)
 Quiet Storms (2017)
 Seas of Change (2018)
 The Last Great Adventurer (2022)

Концертные альбомы
 Classic Rock Live (1996, переиздан под названием Two Classic Rock Lives в 2008)
 Resonance - Live in Poland 2006 (CD+DVD, 2006)
 Two Classic Rock Lives (2008)
 Sleepless in Phoenixville - Live at Rosfest (2009)
 Whitchurch Live 92/93 - Live Archives Vol. 2 (2012)
 Solidarity - Live in Konin (2015)
 Classic Rock Live: 1995,

Сборники
 Decade (1997)
 Other Crimes and Misdemeanours II (1997)
 Other Crimes and Misdemeanours III (2001)
 Other Crimes and Misdemeanours (2008)
 Other Crimes & Misdemeanours II & III (2009)
 When Worlds Collide (2015)

7-дюймовые синглы 
 Dreaming from the Inside/The Opiate (1987)
 Rollercoaster (1992)

EP 
 Voiceprint Radio Sessions EP (1994)
 Seize the Day (2014)
 Guardian Angel (2014)
 Mein Herz brennt (2014)
 30 (2015)

Цифровые синглы и EP 
 Empires Never Last (2007)
 Galahad’s Christmas Lecture (2012)
 Battle Scars (2012)
 Beyond the Realms of Euphoria (2012)
 Seize the Day (EP, 2014)
 Guardian Angel (EP, 2014)
 Mein Herz brennt (EP, 2014)
 Empires Never Last - The Deluxe Edition (2015)
 Empires: A Curious Companion (2015)
 Seas of Change (2018)

Концертные DVD 
 Resonance – Live in Poland (2006)
 Whitchurch 92/93 - Live Archives Vol. 2 (2012)
 Solidarity - Live in Konin (2015)

LP 
 Battle Scars - Single Gatefold LP (2012)
 Beyond the Realms of Euphoria - Double Gatefold LP/EP (2012)
 Empires Never Last - Double Gatefold LP (2016)
 Seas of Change (2018)

Прочие релизы 
 Galahad Acoustic Quintet — Not All There (1995)
 Galahad Electric Company — De-Constructing Ghosts'' (альбом ремиксов, 1999)

Ссылки 
 Официальный веб-сайт группы

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Группы прогрессивного рока из Великобритании